Hopp ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Hopp (* 1963), deutsche Historikerin
 Bernhard Hopp (1893–1962), deutscher Architekt
 Claus Hopp (* 1938), deutscher Politiker (CDU)
 Detlef Hopp (* 1956), deutscher Historiker und Archäologe
 Dietmar Hopp (* 1940), deutscher Unternehmer
 Ernst Otto Hopp (1841–1910), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Erwin Hopp (1894–?), österreichischer Ingenieur, Agrarökonom und Hochschuldozent, als Kriegsverbrecher im 3. Engerau-Prozess zu 19 Jahren schweren Kerkers verurteilt, 1951 entlassen, 1957 amnestiert 
 Friedrich Hopp (1789–1869), österreichischer Schauspieler und Dichter
 Gerhard Hopp (* 1981), deutscher Politiker (CSU)
 Hanns Hopp (1890–1971), deutscher Architekt
 Hans Hopp (1852–1925), deutscher Baumeister und Bauunternehmer 
 Hartmut Hopp (* 1944), deutscher Arzt
 Heinrich Hopp (1866–1944), deutscher Politiker (CNBLP)

 Joachim Hopp (* 1966), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Julius Hopp (1819–1885), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Karl-Heinz Hopp (1936–2007), deutscher Ruderer
 Kristof Hopp (* 1978), deutscher Badmintonspieler
 Marcel Hopp (* 1988), deutscher Politiker (SPD), MdA

 Meike Hopp (* 1982), deutsche Kunsthistorikerin und Provenienzforscherin
 Michael Hopp (* 1955), österreichischer Autor und Journalist
 Rudolf Hopp (1913–?), deutscher Maler
 Ulrich Hopp, deutscher Astronom
 Ulrich Hopp (Verleger) (* 1954), deutscher Verleger

 Wilhelm Hopp (1912–1996), deutscher Politiker (SRP)
 Vollrath Hopp (1929–2018), deutscher Chemiker
 Zinken Hopp (1905–1987), norwegische Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:
 Hop
 Hoppe